The Art of Breaking — студийный альбом канадской группы Thousand Foot Krutch, выпущен в 2005 году на лейбле Tooth & Nail.

Этот альбом вышел спустя два года после альбома Phenomenon и вобрал в себя всё самое лучшее из него.

К альбому вышло три сингла — «Move», «Absolute», и «Breathe You In». На сингл «Move» был снят клип, а в 2006 году сингл добрался до 16-й позиции в разделе «Американский мейнстрим рок» чарта Биллборд.

Список композиций

Синглы 
 «Absolute»
 «Move»
 «Breathe You In»

Примечания

Ссылки 
 Art Of Breaking на discogs.com

Альбомы альтернативного метала
Альбомы Thousand Foot Krutch
Альбомы Tooth & Nail Records